Eldred kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eldred (Illinois)
Eldred (Pennsylvania)